Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej 2011 odbyły się w dniach 3–15 maja 2011 w Serbii. Turniej jest kwalifikacjami na Mistrzostwa Świata U-17, które odbywały się w Meksyku.

Uczestnicy

Stadiony

Grupa A

Grupa B

Półfinały

Finał

Strzelcy 
 3 gole

 2 gole
  Viktor Fischer
  Sébastien Haller
 1 gol

 gole samobójcze
  Bojan Nastić dla Danii

Awans do Mistrzostw Świata U-17 w piłce nożnej 2011 
  Anglia
  Czechy
  Francja
  Dania
  Holandia
  Niemcy

Zobacz też 
 mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej
 mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej

Linki zewnętrzne 
 UEFA.com

Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
2011 w Serbii
Piłka nożna w Serbii